Misano Adriatico – comune italiano in provincia di Rimini.
Misano World Circuit Marco Simoncelli – circuito motociclistico sito nel comune di Misano Adriatico, dove viene svolto anche il GP di San Marino e della Riviera di Rimini del Motomondiale.
Misano di Gera d'Adda – comune italiano in provincia di Bergamo.
Misano Olona – frazione di Bornasco